Armageddon kan referere til:

 Armageddon – det bibelske navn for dommedag
 Armageddon (film) – en amerikansk film fra 1998